

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 4 podstawowe
 Wilanów – dzielnica miasta Warszawa
 Wilanów – część miasta Łódź, w delegaturze Łódź-Bałuty
 Wilanów – część miasta Tomaszów Mazowiecki
 Wilanów – część miasta Warszawa, w dzielnicy Wilanów
 Wilanów – osada w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Strzelce Krajeńskie
 Wilanów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów
 Wilanów – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Wijewo

Inne 
 Wilanów – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Jeziory

Zobacz też